Vologases IV da Pártia (c. 147—191), foi um governante do Império Parta. Filho de Mitrídates IV da Pártia (129—140), Vologases IV uniu as duas metades do império, que se dividiram entre o seu pai e Vologases III de Pártia (105—147). Também reconquistou o reino de Caracene, que aparentemente, se mantivera independente desde a invasão do império por Trajano (98—117).

Vologases IV poderia ter sido o rei Volgash da tradição zoroastriana, que recopilou os escritos de Zaratustra.

Os conflitos de Vologases IV com o Império Romano começaram por volta de 155, com uma disputa (habitual entre ambos os impérios) pelo reino da Armênia. Entre 162 e 166, os partas atacaram o Império Romano, co-governado por Marco Aurélio e Lúcio Vero (161—-169). Nesta guerra foi destruída a cidade de Selêucia, à beira do Tigre, e queimado o palácio de Ctesifonte por Avídio Cássio, em 165. As legiões romanas chegaram a adentrar-se no território parta até Média , e Vologases IV viu-se obrigado a assinar a paz, cedendo o oeste da Mesopotâmia a Roma.

O fim do seu reinado viu-se embaçado com a revolta de Osróes II da Pártia (190), quem aparentemente, entrincheirou-se em Média como rei rival, com a esperança de suceder a Vologases IV. Contudo, Vologases V (191—208), do ramo armênio da dinastia arsácida, conseguiu a sucessão, depondo com rapidez a Osróes II.

Vologases 4
Mortos em 191
Partas do século II
Partas envolvidos nas guerras romano-partas